Оксиды свинца — группа соединений свинца с кислородом.
 Pb2O — оксид свинца(I) или закись свинца;
 Pb3O4 — ортоплюмбат свинца(II), свинцовый сурик, иначе записывают Pb2(PbO4) — важный пигмент;
 PbO — оксид свинца(II);
 Pb2O3 — метаплюмбат свинца(III), иначе записывают Pb(PbO3);
 PbO2 — оксид свинца(IV);
 Известны также многочисленные нестехиометрические оксиды, лежащие по составу между Pb3O4 и PbO2;
 Растворимость кислорода в жидком свинце незначительна (0,10 % при 1000 °C и 0,135 % при 1200 °C).